Suzuki este unul dintre cele mai frecvente nume proprii din Japonia, incluzând nume de familie și chiar prenume.

Companii 
 Suzuki Motor Corporation

Persoane 
 Suzuki (nume de familie)

Note

Vezi și
 Nume de familie japoneze
 Nume proprii japoneze
 Ito (dezambiguizare),
 Kato (dezambiguizare),
 Kobayashi (dezambiguizare),
 Nakamura (dezambiguizare),
 Sato (dezambiguizare),
 Suzuki (dezambiguizare),
 Takahashi (dezambiguizare),
 Tanaka (dezambiguizare),
 Watanabe (dezambiguizare) și
 Yamamoto (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume de familie japoneze
Nume proprii